DRAC bezeichnet:

 eine Drohne EADS Tracker
 ein LOM System von Dell Dell Remote Access Controller
 Direction régionale des Affaires culturelles, eine Behörde des Ministeriums für Kultur (Frankreich)

DRAC